

Persone
 Arianna Tricomi (1992) – sciatrice alpina e freestyle italiana
 Arturo Tricomi (1863-1928) – architetto italiano
 Ennio Tricomi (1949) – compositore e produttore discografico italiano
 Francesco Giacomo Tricomi (1897-1978) – matematico italiano

Altro
 31189 Tricomi – asteroide della fascia principale
Tricomi – sottili escrescenze o appendici di piante e protisti